Рёвенское (в разговорной речи преобладает вариант Ревенско́е) сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в северо-западной части Навлинского района Брянской области. 

Административный центр — село Рёвны.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Ревенского и Рябчовского сельсоветов.

Упразднено Законом Брянской области от 8 мая 2019 года и включено в Синезерское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Навлинского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году